Атли — многозначный термин.

Скандинавское имя ():
 Аттила
 Атли Бьорнссон (род. 1980) — исландский футболист, нападающий.
 Дам, Атли (1932—2005) — фарерский государственный деятель, премьер-министр Фарер (1970—1981, 1985—1989 и 1991—1993).
 Даниельсен, Атли (род. 1983) — фарерский футболист.
 Атли Эдвальдссон (1957—2019) — исландский футболист эстонского происхождения, полузащитник.
 Атли Эрварссон (род. 1970) — исландский кинокомпозитор.
Английская фамилия ():
 Атли, Терри (род. 1961) — американская модель, победительница Мисс США 1982 и оратор-мотиватор.
Другое:
 Атли — один из гаваров провинции Пайтакаран

См. также 
 Аттли